Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Kasztelania to największa tego typu impreza odbywająca się na północnym Mazowszu. Organizatorami festiwalu są: Dom Kultury w Sierpcu, Burmistrz Sierpca oraz Rada Miejska Sierpca. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1996 roku z inicjatywy Roberta Chojnackiego, który przez wiele lat był dyrektorem artystycznym festiwalu. Następnie funkcję dyrektora artystycznego pełniła Jagoda Chojnacka. Gospodarzem festiwalu jest Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka".

Uczestnicy festiwalu

2010 
Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka" z Sierpca
Zespół Folklorystyczny „Tikvesh” – Republika Macedonii, Kavadarci
Grupa Artystyczna „Amigos de la Jota” – Hiszpania, Teruel
Reprezentacyjny Zespół Tańca Ludowego „Mezdar” – Bułgaria, Mezdar
Al-Tannoura Troupe for Cultural Heritage – Egipt, Kair
Zespół Tańca Ludowego “Barvinok” – Ukraina, Kowel
 Kesan H.E.M Folk Dance Group – Turcja, Edrine
Zespół Regionalny „Brenna” – Polska, Brenna

2011 
Ludowy Zespół Artystyczny „Kasztelanka” z Sierpca – gospodarz festiwalu  
Punjab Cultural Promotion Council - Indie 
Kütahya Forklör Araştırma Gençlik Spor Külübü - Turcja 
“Saime”/”Usa” – Łotwa, Ryga/Salaspils 
Zespół Folklorystyczny „Demižón” - Czechy, Strážnice 
Zespół Regionalny „Istebna” – Polska, Istebna 
Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy” – Polska, Czarnia

Cele festiwalu 
Głównym celem Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Kasztelania jest przede wszystkim kultywowanie tradycji, zwyczajów ludowych, poznawanie kultur wielu narodów świata. Ponadto pielęgnowanie polskości, świadomości kulturowej społeczeństwa. Jest to również integracja zespołów folklorystycznych, kochających taniec, muzykę oraz śpiew. Występy zespołów krajowych i zagranicznych z nawet najdalszych zakątków świata, sprzyjają wymianie kulturalnej oraz przełamywaniu barier etnicznych. Niosą radość i stwarzają doskonałą okazję do nawiązywania nowych znajomości, wymiany doświadczeń.

Przypisy 

Festiwale sztuk plastycznych w Polsce
Festiwale muzyki ludowej w Polsce
Kultura w Sierpcu